Koul peut faire référence à :

Toponymes 
 Koul-Bô, une localité du Burkina Faso
 Koul-Campement, une localité du Burkina Faso
 Koul-Gané, une localité du Burkina Faso
 Koul-Pône-Gané, une localité du Burkina Faso

 Yssyk Koul, le plus grand lac du Kirghizistan
 Lac Ala-koul, lac du Kazakhstan

 Lac Son Koul, lac de haute montagne du Kirghizistan
 Tchatyr-Koul, lac endoréique du Kirghizistan

 Communauté rurale de Koul, communauté rurale du Sénégal située à l'ouest.

 Koul-Oba, site archéologique situé en Crimée, Ukraine

Patronyme 
 Moukhtar Koul-Moukhamed (né en 1960), homme d'État du Kazakhstan